

Geografia

Dania 
 Lund – miasto w Jutlandii Środkowej

Norwegia 
 Lund – gmina w okręgu Rogaland
 Lund – wieś w gminie Namsos
 Lund – część miasta Kristiansand

Stany Zjednoczone 
 Lund – miasto w stanie Nevada, w hrabstwie White Pine
 Lund – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
 Lund  (ang. Lund Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Lund  (ang. Lund Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward

Szwecja 
 Lund – miasto w Skanii
 Lund – gmina wokół miasta Lund
 Lund (Gävleborg) – miejscowość w regionie Gävleborg

Wielka Brytania 
 Lund – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)

Osoby o nazwisku Lund 
 Eva Lund – szwedzka curlerka, mistrzyni olimpijska
 Henrik Lund – grenlandzki kompozytor
 Magnus Lund – angielski rugbysta
 Patrik Lund – gitarzysta zespołu Freternia
 Stefan Lund – szwedzki curler i trener
 Tiny Lund – kierowca NASCAR
 Torben Lund – duński polityk